Ženská dvouhra Taiwan Open 2018 probíhala na přelomu ledna a února 2018. Do singlové soutěže tchajpejského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská světová trojka Elina Svitolinová, která po odhlášení do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená 24letá Maďarka Tímea Babosová, jež ve finále zdolala ukrajinskou tenistku Katerynu Kozlovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Na žebříčku WTA se posunula deset míst za kariérní maximum, když jí patřila 35. příčka. Kozlovová se probojovala do svého prvního finále na túře WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2018
Sport na Tchaj-wanu v roce 2018